Verkhóvie (Leningrad), localitat de la província de Leningrad, a Rússia
 Verkhóvie (Oriol), localitat de la província d'Oriol, a Rússia